La Coppa di Russia 2009-2010 () è la 9ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 39 squadre iscritte alla Superliga A 2009-2010 e alla Superliga B.

Regolamento 
Sono previste tre fasi:
Fase I: 19 squadre vengono divise in quattro gruppi tramite il principio territoriale, le prime classificate e le due migliori seconde avanzano al secondo turno.
Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le partecipanti alla Superliga A 2009-2010 (le migliori quattro della stagione 2008-2009 accedono direttamente ai quarti di finale); inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.
Fase III: la fase finale si disputa attraverso una Final Four.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno

Terzo turno

Tabellone

Final Four

Finale

Voci correlate 
Superliga A 2009-2010

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
Coppa di Russia di pallacanestro maschile